Jerzy Górzyński (zm. 2019) – polski puzonista i działacz muzyczny, solista orkiestry Stefana Rachonia
 Jerzy Górzyński – polski gitarzysta basowy, członek zespołu Bractwo Kurkowe 1791 (1972–1975)